

Toponyme

Zuidbroek, village de la commune de Midden-Groningue, Groningue
 Zuidbroek, localité de la commune de Krimpenerwaard, Hollande-Méridionale

Homonymie de toponyme